Бендегуз Бенче Болла (; 22 ноября 1999, Секешфехервар, Венгрия) — венгерский футболист, защитник клуба «Грассхоппер» и сборной Венгрии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 
Болла — воспитанник клубов «Феникс Голд», МТК и «МОЛ Фехервар». 2 июня 2018 года в матче против «Диошдьёра» он дебютировал в чемпионате Венгрии в составе последнего. Летом того же года для получения игровой практики Болла на правах аренды перешёл в «Шиофок». 29 июля в матче против «Залаэгерсега» он дебютировал во Втором дивизионе Венгрии. 12 августа в поединке против «Вашаша» Бендегуз забил свой первый гол за «Шиофок».

В начале 2019 года Болла был арендован клубом «Залаэгерсег». 6 февраля в матче против «Дьёра» он дебютировал за новую команду. По итогам сезона Болла помог клубу выйти в элиту. 10 июня 2020 года в поединке против «Диошдьёра» Бендегуз забил свой первый гол за «Залаэгнрсег».

Летом 2020 года Болла вернулся в «Мол Фехервар». 15 апреля в поединке Кубка Венгрии против МТК Бендегуз забил свой первый гол за команду. Летом 2021 года Болла перешёл в английский «Вулверхэмптон Уондерерс», но для получения игровой практики сразу же был отдан в аренду в швейцарский «Грассхоппер». 25 июля в матче против «Базеля» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. 26 сентября в поединке против «Сьона» Бендегуз забил свой первый гол за «Грассхоппер».

Международная карьера 
В 2021 году Болла в составе молодёжной сборной Венгрии принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Румынии и Нидерландов. В поединке против нидерландцев Бендегуз забил гол.

4 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Кипра Болла дебютировал за сборную Венгрии. В том же году Бендегуз принял участие в чемпионате Европы. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Шиофок»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Грассхоппер»